Колесниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Рязанская область
 Колесниковское сельское поселение — входит в Клепиковский район

Смоленская область
 Колесниковское сельское поселение — входит в Хиславичский район

Удмуртия 
 Колесниковское сельское поселение — входит в Каракулинский район Удмуртии.